GCB est un sigle qui peut signifier :

 Grand-croix du Bain, une distinction de l'Ordre du Bain ;
 Guides catholiques de Belgique ;
 GCB (Société Nationale de Génie Civil et Bâtiment), une filiale de Sonatrach ;
  (en français, disjoncteur de générateur) ;
 Game community board ;
 GCB (où GCB signifie Good Christian Bitches et Good Christian Belles), une série télévisée américaine diffusée en 2012 sur ABC.